Бережная — русская фамилия, женская форма фамилии , и топоним:

 Персоналии 
 Бережная, Антонина Антоновна (1917—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Бережная, Арина Владимировна — российская певица.
 Бережная, Елена Викторовна (род. 1977) — российская фигуристка (парное катание).
 
 Бережная, Лариса Витальевна (род. 1961) — советская и украинская прыгунья в длину.
 Бережная, Любовь Ивановна (род. 1955) — советская гандболистка.
 Бережная, Марина Сергеевна (род. 1990) — российская певица, солистка российской женской группы «Блестящие».
 Бережная, Олеся Вячеславовна (род. 1987) — российская актриса театра и кино.
 Бережная, Татьяна Николаевна (род. 1982) — украинская лучница, участница летних Олимпийских игр 2004 и 2008 года. Населённые пункты 
 Бережная — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Бережная — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Бережная — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Бережная — деревня в Березницком сельском поселении Устьянского района Архангельской области
 Бережная — деревня в Бестужевском сельском поселении Устьянского района Архангельской области
 Бережная — деревня в Орловском сельском поселении Устьянского района Архангельской области
 Бережная — деревня в Ростовско-Минском сельском поселении Устьянского района Архангельской области
 Бережная — деревня в Шангальском сельском поселении Устьянского района Архангельской области

 Примечания